Павичич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Павичич, Виктор (1898—1943) — хорватский военачальник, полковник Хорватского домобранства.
 Павичич, Домагой (род. 1994) — хорватский футболист, играющий на позиции полузащитника.